irys (kosaciec) – rodzaj roślin z rodziny kosaćcowatych
 Irys (Iris, Iryda) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie tęczy, posłanka bogów, pokojówka Hery
 Irys – południowokoreański serial sensacyjny
 Irys – obraz van Gogha
 Mgławica Irys – mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza

Zobacz też 

 Żółty irys – opowiadanie autorstwa Agathy Christie
 Irysy – obraz Vincenta van Gogha
 Iris – strona ujednoznaczniająca